Poing ist der Name der geografischen Objekte:

 Poing, Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Ebersberg, Bayern
 Poing (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern
 Poing (Gemeinde Kallham), Ortschaft der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wildpark Poing, Wildpark am Ostrand von Poing bei München
 Burgstall Poing, abgegangene Wasserburg nördlich von Truchtlaching, Bayern